Фри́ско () — город в США, пригород Далласа. Расположен в северо-восточной части штата Техас на границе округов Дентон и Коллин.

Население — 116 989 чел. по оценке на 2010 год, по оценке Бюро переписи США в 2018 году в городе проживало 165 700 человек. В 2009 году Фриско был признан самым быстрорастущим городом США, а также самым быстрорастущим с 2010 по 2016 год. Как и многие другие города к северу от Далласа является спальным районом, преобладающее число жителей которого работают в Метроплексе.

В 2003 году Национальный фонд древонасаждения присвоил городу звание одного из «Городов деревьев США», а в 2007 году Фриско в третий раз подряд стал лауреатом премии роста этого же фонда. Эта награда признает улучшение состояния окружающей среды и призывает общество к более тщательному уходу за деревьями и их сохранностью. В 2007 году Forbes назвал Фриско седьмым пригородом в Соединенных Штатах по скорости роста. В 2011 году компания CNN назвала Фриско в числе «лучших мест для жизни» в США, а Forbes назвал город седьмым в своем списке «25 лучших мест США для переезда».

История 
Первые поселенцы добрались до места, на котором расположен город, на обозах по старой дороге Шоуни (). Эта дорога также использовалась для перегона скота к северу от Остина. Позже дорога получила название Престон, а сейчас она также известна как автомагистраль 289 штата Техас. Престон-роуд является одним одной из старейших дорог в Техасе, пролегающих с севера на юг. Вдоль дороги была создана община Лебанон (), получившая своё почтовое отделение в 1860 году. В 1902 в районе общины была построена железнодорожная линия Сент-Луис—Сан-Франциско. Из-за потребности паровозов в воде, линию провели не по холму Престон, где располагалось поселение, а в шести километрах к западу, в низине, чтобы построить колодец. Община начала расти вокруг новой остановки поезда, жители Лебанона фактически перевезли свои дома с помощью бревен. Новый город был первоначально назывался Эмерсон, но это имя было отклонено почтовой службой США как слишком похожее на другой техасский город. В 1904 году жители выбрали название Фриско-Сити (сокращение от Сан-Франциско) в честь проходящей мимо железной дороги, позже название было упрощено до нынешнего.

География 
Фриско находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным Бюро переписи населения США, площадь Фриско составляет около 177,9 км2, из которых 176,4 занято сушей, а 1,4 км2 — водная поверхность.

Климат 
Во Фриско преобладает субтропический океанический климат, самым тёплым месяцем является август, максимальная температура была зарегистрирована в 1936 году и составляла 48 °C. Самым холодным месяцем является январь. Минимальная температура была зарегистрирована в 1930 году и составляла -22 °C. Наибольшее количество осадков выпадает в мае.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года, в 2010 году в городе проживали 116 989 человек, 39 901 домохозяйство, 31 226 семей. Расовый состав города: 75 % — белые, 8,1 % — чернокожие, 0,5 % — коренные жители США, 10 % — азиаты, 0,0004 % — жители Гавайев или Океании, 3,3 % — другие расы, 3,1 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 12,1%.

Из 39 901 домохозяйства, в 50,1 % проживают дети младше 18 лет. В 67 % случаев в домохозяйстве проживают женатые пары, 8,1 % — домохозяйства без мужчин, 21,7 % — домохозяйства, не составляющие семью. 17,5 % домохозяйств представляют из себя одиноких людей, 2,8 % — одиноких людей старше 65 лет. Средний размер домохозяйства составляет 2,93 человека. Средний размер семьи — 3,35.

35,1 % населения города младше 20 лет, 29,0 % находятся в возрасте от 20 до 39, 30,6 % — от 40 до 64, 5,4 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 33,9 лет.

Согласно данным пятилетнего опроса 2018 года, средний доход домохозяйства во Фриско составляет 127 133 доллара США в год, средний доход семьи — 144 097 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 52 378 долларов США. Около 2,8 % семей и 3,6 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 3 % в возрасте до 18 лет и 5,9 % в возрасте 65 и старше.

Экономика 

Как и в других пригородах Далласа, во Фриско находится большое количество торговых объектов, в том числе торговый центр Stonebriar(открыт в августе 2000 года), в котором находятся 165 торговых точек, IKEA(открыт в 2005 году), мебельный магазин с площадью 28 800 м2. Цепь розничных торговых точек и ресторанов находятся вдоль Престон-роуд, которая является одной из главных дорог, проходящих с севера на юг в городе.

В отличие от многих соседних городов, часть процентов местного налога с продаж направляются на финансирование Корпорации экономического развития Фриско (FEDC), а не региональной транспортной компании DART. Эффективность этой корпорации, чья основная цель заключается в перераспределении налоговых денег на поддержку коммерческих предприятий, активно дискутируется в обществе.

Город построил площадь Фриско, предназначенную стать новым даунтауном города. На площади располагаются около 250 съемных апартаментов, семь ресторанов, около 3700 м2 коммерческих помещений и несколько предприятий сферы услуг. Важными зданиями в комплексе являются новая мэрия, главная библиотека и общественный фонда. В декабре 2010 года был открыт кинотеатр сети Cinemark, а в 2012 году к северу от кинотеатра был построен медицинский центр Forest Park.

Крупные компании в городе 
 Equifax
 
 The Hartford
 
 Oracle
 Sanyo

Согласно ежегодному полному финансовому отчёту города Фриско за 2012 год, крупнейшими работодателями в городе являются:

Местное управление 
Во Фриско имеется система самоуправления. Избиратели Фриско приняли первый устав «о самоуправлении» в 1987 году. В мае 2002 года жители Фриско проголосовали за пересмотр устава и утвердили 19 поправок.

Формой правления в городе является связка городского совета и сити-менеджера. Городской совет состоит из мэра и шести членов городского совета, избираемых всеми жителями города. В обязанности членов совета входят принятие местных постановлений, принятие бюджета города, определения политик, а также назначение сити-менеджера и городского секретаря.

Согласно ежегодному полному финансовому отчёту за 2012 год, доходы города составили 524,7 млн. долларов США, расходы — 376,4 млн. долларов, общий объем активов составил 2652,5 миллионов, общий объем обязательств составил 941,1 млн. долларов.

Структура управления городом и городскими службами выглядит следующим образом:

Образование

Школы 
Большая часть школ города находится под управлением независимого школьного округа Фриско, остальные школы управляются округами Льюисвилл, Литл-Элм или Проспер.

В независимом округе Фриско находятся 9 старших школ, шестнадцать средних и сорок начальных школ. Ещё одна старшая, одна средняя и две начальных школы планируются к открытию осенью 2017 года

Округ также располагает Центром технического образования и карьеры, в котором студенты старших классов могут попробовать себя в разных профессиях, от ветеринара до сотрудника рекламного агентства или дизайнера.

Колледжи и университеты 
 открыл свой филиал в городе в августе 1995 года.

 открыл региональный центр в январе 2006 года.

 также имеет филиал во Фриско.

 перевёл кампус из Кэрролтона во Фриско.

Техасский университет в Арлингтоне представлен в городе кампусом MBA.

 также предоставляет возможность брать курсы MBA во Фриско.

Спорт и отдых 
В городе находится «Атлетический центр Фриско» (, часто сокращаемый местными жителями до F.A.C.). Площадь внутренних водных сооружений составляет около 1700 м2, а уличных водных сооружений — около 3700 м2. К услугам жителей города высококлассные тренажёры и групповые занятия.

В городе расположен ряд спортивных сооружений, организаций и команд. В их числе одна из конференций NCAA, команда NHL, команда MLS, подразделение и команда младшей хоккейной лиги, команда младшей бейсбольной лиги, а также недавно созданная команда лиги развития NBA. Команда NFL Dallas Cowboys также планирует перебазироваться во Фриско в 2016 году.

Спортивные сооружения 

Во Фриско находятся бейсбольный стадион Dr Pepper Ballpark на 10 600 мест, названный лучшим новым бейсбольным стадионом в 2003 году и признанный лучшим архитектурным решением Техасской строительной ассоциацией. 6 августа 2005 был открыт стадион Пицца-Хат Парк, позже переименованный в Тойота Стэдиум. На стадионе, вмещающем 20 500 человек, играет свои домашние матчи команда FC Dallas, а также проводятся концерты и турниры местных школьных и студенческих команд. На Dr Pepper Arena проводят свои матчи баскетбольная команда Texas Legends и хоккейная Texas Tornado. Арена также используется как тренировочная база для команды NHL Dallas Stars.

Американский футбол 
К 2016 году должен быть построен новый комплекс для команды NFL Dallas Cowboys. Комплекс общей площадью 36,8 гектара будет включать в себя первоклассные объекты, необходимые для команды, тренировочные поля, отель класса люкс, сеть престижных магазинов и ресторанов, а также крытый манеж на 12 000 мест, в котором школьники старшей школы Фриско будут проводить свои домашние матчи сезона.

Футбол 
Команда MLS FC Dallas (более раннее название - Dallas Burn), которая раньше играла на стадионе  в 2005 году переехала на Тойота Стэдиум. На стадионе также проводится молодёжный турнир Dallas Cup, в котором принимают участие команды со всего мира.

Национальная ассоциация студенческого спорта 
В городе находится штаб квартира Конференции Южных Земель  первого дивизиона NCAA. В 2010 году конференция сообщила, что лжтн из дивизионов чемпионата студенческих команд по американскому футболу (Football Championship Subdivision) будет проходить на арене Пицца-Хат-Парк. До этого чемпионат проводился в Чаттануге и Хантингтоне. Первый матч на стадионе Фриско прошёл 7 января 2011 года.

Бейсбол 
В Техасском AA дивизионе младшей бейсбольной лиги играет команда Frisco RoughRunners, фарм-клуб команды Техас Рейнджерс. Команда принимает гостей на стадионе Dr Pepper Ballpark, неоднократно получавшем признание и награды.

Хоккей 
В городе располагается штаб-квартира и тренировочная арена команды NHL Dallas Stars. C 2003 года Фриско также стал домашним городом для команды Texas Tornado из северо-американской хоккейной лиги (NAHL). Команда играет на стадионе Dr Pepper Arena. Вскоре после переезда команды, в город переехала и штаб-квартира лиги.

Баскетбол 
Также на Dr Pepper Arena играет баскетбольная команда лиги развития NBA, Texas Legends.

Спортивные мероприятия старших школ 
Каждая из старших школ независимого округа Фриско имеет программы для занятия футболом, американским футболом, бейсболом, баскетболом, софтболом, волейболом, легкой атлетикой, плаванием, гольфом, пауэрлифтингом, теннисом и реслингом.

Прочее 
Фриско располагает велотреком на открытом воздухе под названием Superdrome. В городе есть плавательный бассейн олимпийских размеров. В 1984 году в городе была основана Ассоциация бейсбола и софтбола Фриско (FBSA). Футбольная лига Фриско (FFL) является любительской лигой, в которой могут играть дети до поступления в школьную команду.

Примечания 

Города Техаса
Дентон (округ, Техас)
Коллин (округ, Техас)